Прямая трансляция — многозначный термин:

 Прямая трансляция — то же, что и прямой эфир
 «Прямая трансляция» — советский фильм 1989 года

См. также 

 Прямой эфир (значения)